Regierungsbezirk Marienwerder – jednostka administracyjna w latach 1815-1920
 Regierungsbezirk Marienwerder – jednostka administracyjna w latach 1939-1945

Zobacz też:
 Marienwerder